Fernando II de las Dos Sicilias (Palermo, 12 de enero de 1810-Caserta, 22 de mayo de 1859) fue el rey de las Dos Sicilias desde 1830 hasta su muerte en 1859.

Biografía 
Fernando Carlos nació en Palermo, capital de Sicilia, hijo primogénito de Francisco I de las Dos Sicilias y de su prima María Isabel, infanta de España. Era nieto del rey Fernando I de las Dos Sicilias y la archiduquesa María Carolina de Austria por vía paterna; por parte de madre era nieto del rey Carlos IV de España y su mujer, la princesa María Luisa de Parma. Por lo tanto era bisnieto de Carlos III de España por parte paterna y materna.

En su juventud se pensaba de él como un muchacho de tendencias liberales, lo que le granjeó una cierta popularidad, y su actitud le ganó el afecto de los lazzaroni napolitanos. Después de suceder a su padre en 1830, Fernando II prometió administrar de forma imparcial la justicia, reformar las finanzas de las Dos Sicilias y ayudar a cicatrizar las heridas de los numerosos conflictos que afectaron durante décadas a su reino. Estas promesas, aparentemente, las hizo para apaciguar a sus opositores, pues aunque sí llevó a cabo algunas reformas económicas en las Dos Sicilias, muchos problemas relacionados con los impuestos apenas sufrieron alteraciones y mejoras, la corrupción siguió floreciendo en todos los ámbitos de la administración, y el absolutismo acabó por establecerse como sistema político de forma aún más dura que en tiempos de sus antepasados. Fernando II era astuto por naturaleza, aunque no había sido bien educado; era enormemente supersticioso y poseía una desorbitada autoestima. Aunque la maquinaria de su reino siguió siendo eficiente gracias a sus esfuerzos, y teniendo en cuenta que Fernando era un gran patriota hasta el punto de impedir cualquier interferencia extranjera, hizo poco o nada por complacer los deseos de sus súbditos.

Tras su segundo matrimonio en 1837, con una archiduquesa de Austria, los lazos con el despotismo se vieron reforzados, y el descontento de sus súbditos se manifestó en varias insurrecciones, todas fallidas; en 1837 tuvo lugar un levantamiento en Sicilia tras un brote de cólera, y en 1843 La Giovine Italia intentó organizar un levantamiento general que, no obstante, sólo se manifestó en sublevaciones puntuales. 

En enero de 1848 otra sublevación en Sicilia, comenzada el día 12 en Palermo, dio el pistoletazo revolucionario que pronto recorrió toda Italia y el continente europeo; el levantamiento se vio acompañado de otro en Nápoles, y Fernando II aceptó jurar una constitución el día 29, la cual sería promulgada el 10 de febrero. No obstante, hubo varias disputas acerca de la verdadera naturaleza del texto, y el 15 de mayo se produjeron disturbios en la ciudad de Nápoles. Con la excusa de retirar su promesa, el rey disolvió el parlamento el 13 de marzo de 1849.

El rey se retiró a Gaeta para contactar con otros déspotas que habían sido depuestos. Cuando llegaron las noticias de la victoria austríaca en la Batalla de Novara en marzo de 1849, Fernando II decidió retomar su política férrea. Sicilia, de donde los partidarios del rey habían sido expulsados, estaba bajo el poder del General Filangieri, y las ciudades principales de la isla fueron bombardeadas. Este episodio de su reinado le ganó al rey el sobrenombre del Rey Bomba.

Durante los últimos años de su reinado el espionaje y las detenciones arbitrarias previnieron cualquier tipo de insurrección en contra del rey. En 1851 William Gladstone estimó que en Nápoles había más de 15.000 prisioneros políticos (la cifra probablemente se acercaba más a los 40.000). Tal fue el escándalo que esta información produjo en Europa, que en 1856 Francia e Inglaterra mandaron representantes diplomáticos a las Dos Sicilias para mitigar la crueldad del rey y procurar una amnistía general, sin éxito. 

En 1856 hubo un atentado contra la vida del rey, que fracasó. No obstante, Fernando II falleció finalmente el 22 de mayo de 1859 poco después de que Francia y Piamonte-Cerdeña le declarasen la guerra al Imperio austríaco, que acabaría con la propia existencia del reino de las Dos Sicilias y de su propia dinastía.

Matrimonios y descendencia 

Fernando II contrajo matrimonio dos veces; la primera fue el 21 de noviembre de 1832 con la princesa María Cristina de Saboya (hoy declarada Beata), hija de Víctor Manuel I, rey de Cerdeña. Sólo tuvieron un hijo:

 Francisco II de las Dos Sicilias (1836-1894), que sucedió a su padre como rey y se convirtió en el último rey de las Dos Sicilias. Casado con la duquesa María Sofía en Baviera (1841-1925), hermana de Isabel, emperatriz de Austria-Hungría, con la que tuvo una hija, Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1869-1870), fallecida a los tres meses de nacer.

Tras la muerte de su primera esposa, Fernando II contrajo segundas nupcias el 9 de enero de 1837 con la Archiduquesa María Teresa de Austria, hija del Archiduque Carlos de Austria, Duque de Teschen, hijo de Leopoldo II, y de su esposa de origen protestante, Enriqueta de Nassau-Weilburg. Tuvieron en total doce hijos:

 Príncipe Luis (1838-1886), conde de Trani; casado con la duquesa Matilde Ludovica en Baviera, hermana también de Isabel, emperatriz de Austria-Hungría. Con descendencia.
 Príncipe Alberto (1839-1844), conde de Castrogiovanni, murió en la infancia.
 Príncipe Alfonso (1841-1934), conde de Caserta; casado con su prima, la princesa princesa María Antonieta de las Dos Sicilias. Tuvieron amplia descendencia; la familia real de las Dos Sicilias desciende de ellos.
 Princesa María Anunciada (1843-1871). Casada con el archiduque Carlos Luis de Austria.
 Princesa María Inmaculada (1844-1899). Casada con el archiduque Carlos Salvador de Austria-Toscana.
 Cayetano (1846-1871), conde de Girgenti. Se casó con la Infanta Isabel de España. No tuvieron hijos.
 Príncipe José (1848-1851), conde de Lucera, murió en la infancia.
 Princesa María Pía (1849-1882); casada con Roberto I, duque de Parma y Piacenza.
 Príncipe Vicente (1851-1854), conde de Melazzo, murió en la infancia.
 Pascual (1852-1904), conde de Bari. Casado en matrimonio morganático con Blanche Marconnay.
 Princesa María Luisa (1855-1874), casada con el príncipe Enrique de Parma, conde de Bardi. Sin sucesión.
 Príncipe Genaro (1857-1867), conde de Caltagirone, murió en la infancia.

Órdenes 
 Caballero de la Orden del Elefante. (4 de agosto de 1829, )

Ancestros

Sucesión

Véase también 
 Anexo:Reyes de Nápoles y Sicilia

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Personas de las Revoluciones de 1848
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes maestres de la Orden de San Jenaro
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros grandes cruces en brillantes de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Reyes de las Dos Sicilias
Príncipes de Nápoles
Príncipes de Sicilia
Príncipes de las Dos Sicilias
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nacidos en Palermo
Fallecidos en Caserta
Caballeros de la Orden del Elefante